Il termine "Planck" può riferirsi a:

Persone 
Gottlieb Planck, giurista tedesco (1824-1910)
Max Planck, fisico tedesco (1858-1947)

Astronomia 
Planck Surveyor, satellite dell'ESA.
1069 Planckia, asteroide della fascia principale, scoperto nel 1927

Fisica 
Area di Planck
Buco nero di Planck
Carica di Planck
Corrente di Planck
Costante di Planck
Densità di Planck
Energia di Planck
Era di Planck
Legge di Planck
Lunghezza di Planck
Massa di Planck
Particella di Planck
Postulato di Planck
Potenza di Planck
Quantità di moto di Planck
Resistenza di Planck
Scala di Planck
Tempo di Planck
Temperatura di Planck
Unità di misura di Planck 
Volume di Planck

Matematica 
Equazione di Fokker-Planck
Equazione di Nernst Planck

Ricerca 
Istituto Max Planck di astronomia, centro di ricerca in astronomia, tedesco, fondato nel 1967
Istituto Max Planck di fisica del plasma, centro di ricerca in fisica, tedesco, fondato nel 1960
Istituto Max Planck di matematica, centro di ricerca in matematica, tedesco, fondato nel 1980
Istituto Max Planck per la biologia cellulare e la genetica, centro di ricerca in biologia, fondato nel 1998
Medaglia Max Planck, premio per importanti sviluppi in fisica teorica
Società Max Planck, ente pubblico tedesco di ricerca scientifica, fondato nel 1948